Старчиков — русская фамилия. Известные носители:

 Старчиков, Мина Кузьмич (1891—1920) — участник Белого движения на Юге России, капитан 2-го Корниловского ударного полка.
 Старчиков, Николай Алексеевич (1917—1984) — капитан авиации, Герой Советского Союза
 Старчиков, Степан Сергеевич (род. 1958) — российский актёр театра и кино.